Popis sa 72 imena na Eiffelovom tornju predstavlja popis imena 72 francuska znanstvenika veličine oko 60 cm koja su ugravirana na prvoj platformi Eiffelovog tornja.

Konstruktor tornja, Gustave Eiffel, napravio je popis sa 72 osobe čija imena je ugravirao zlatnim slovima na toranj, za njihove specijalne zasluge iz područja znanosti. Sva imena pripadaju Francuzima, izuzev Švicaraca Bregueta i Sturma, kao i Lagrangea koji je rođen u Italiji. S izuzetkom Fizeaua i Chevreula, svi znanstvenici su već bili preminuli kada je toranj otvoren. Početkom 20. stoljeća imena su premazana bojom, ali tijekom restauracijskih radova 1986. – 1987. koje je izvodila tvrtka Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel (SNTE) opet su vidljiva.

Imena

Sjeverozapadna strana

Jugozapadna strana

Jugoistočna strana

Sjeveroistočna strana

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Eiffelovog tornja

Francuski znanstvenici